Wabern peut désigner :

Personnes 
 Petermann von Wabern : avoyer de Berne au .

Toponymes 
 Wabern bei Bern : village suisse, à proximité de Berne ;
 Wabern : localité allemande, en Hesse